Op het US Open 2018 speelden de vrouwen  in het dubbelspel van 29 augustus tot en met 9 september 2018.

Algemeen

Toernooisamenvatting 
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Martina Hingis had de laatste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Chan speelde onder de naam Latisha Chan samen met Viktoryja Azarenka – zij wonnen hun openingspartij, maar moesten tijdens de tweede ronde de strijd opgeven.

Het eerste reekshoofd, Barbora Krejčíková en Kateřina Siniaková, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als dertiende geplaatste duo Ashleigh Barty en Coco Vandeweghe won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in drie sets, met zowel in de tweede als in de derde set een tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Australische Barty had daar­naast zeven eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Amerikaanse Vandeweghe twee.

Het Belgisch/Nederlands koppel Elise Mertens en Demi Schuurs was het zevende reekshoofd – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor het als eerste geplaatste Tsjechische team Krejčíková/Siniaková. Het Belgische duo Kirsten Flipkens en Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens en Johanna Larsson uit Zweden, als negende geplaatst, kwamen niet verder dan de tweede ronde. Ook Lesley Kerkhove en Lidzija Marozava (Wit-Rusland) hadden de tweede ronde als eindstation. Michaëlla Krajicek en Française Pauline Parmentier konden al na hun eerste optreden huiswaarts keren.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Laatste vier

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
  Toernooischema bij het US Open

US Open (tennis)
ITF-toernooi in 2018